Aseroë — рід грибів родини веселкові (Phallaceae). Назва вперше опублікована 1806 року.

Класифікація 
До роду Aseroë відносять 22 видів:

Примітки 

Роди грибів
Веселкові